Decathlon peut faire référence à :
Decathlon, ou The Activision Decathlon, édité en 1983 par Activision ;
Decathlon, édité en 1992 par C&E sur NES.